Герлос () — громада округу Швац у землі Тіроль, Австрія. 
 ГЕС Герлос І, ІІ – гідроелектростанція у Австрії в провінції Тіроль.